El Ladrón Bolsafaz es el cuarto episodio de la séptima temporada de la serie animada Futurama. Fue transmitida originalmente en Comedy Central el 4 de julio del 2012 y transmitida en FOX el 14 de abril del 2013. El episodio fue escrito por el coproductor de la serie Dan Vebber y dirigida por Edmund Fong.

Sinopsis 

La tripulación va al acuario, donde Bender se obsesiona con tomar fotos del actor superestrella Calculon. La tripulación se ve frustrado por las fotografías de Bender, en especial que usa una cámara con película en vez de una digital. Después de revisar las fotos, Zoidberg sugiere que Bender que se convierta en un papparazzi fotógrafo de una revista de chismes de celebridades. Aunque su carrera es lucrativo, él está decidido a tomar una foto del actor más alabado y misterioso, Langdon Cobb. Cobb es considerado el mejor actor del mundo, pero lleva una bolsa de papel sobre su cabeza, ocultando su rostro en todos sus papeles y apariciones públicas. Bender se las arregla para escabullirse de Cobb hongo perro guardián basada y toma una foto de él sin su bolsa de papel. Cobb le advierte nunca dar la cara a nadie ni a las consecuencias podrían ser nefastas.

Bender se desarrolla la foto de Cobb y se lo muestra a Fry, Amy y Hermes, y la visión de la misma hace que su fuerza vital salga de sus cuerpos, dejándolos como nada más que vacío, desinflado cáscaras. Profesor Farnsworth deduce que Cobb debe ser una "Quantum Liquen", una raza de alienígenas líquenes parásitos que se alimentan de la atención y la admiración. Las víctimas que prestan atención y los líquenes se están alimentando, pero mirando su rostro hará que un ser biológico para tener su fuerza vital succionadoo "almas". Los Quantum Líquenes se componen de un alga componente, que sirve como su ID, llamando la atención de su presa, y un componente fúngico que representa su ego, absorbiendo y creciente de la atención y la fuerza vital. La destrucción del ego en los hongos almacena la fuerza vital de sus víctimas. Sin embargo, a diferencia de los líquenes regulares, liquen componentes cuánticos no están conectados físicamente entre sí, por lo que el aspecto fúngica puede estar en cualquier parte además de la componente de las algas. Bender se da cuenta de que el perro guardián hongo es componente de Cobb hongo y que está creciendo la fama de Cobb.

Para debilitar su ego, la tripulación se alista para que Calculon desafiara a Cobb en un concurso de actuación. Sugieren que realice la escena de la muerte de Romeo y Julieta y Calculon reconoce que la única manera de garantizar su credibilidad plena es tomando veneno para robots y morir de verdad. Aunque Calculon da una actuación conmovedora y muere (sin el conocimiento de la audiencia y los jueces), el rendimiento de Cobb es todavía superior y su adulación hace que su ego crezca enormemente. Cobb le explica a la tripulación que, aunque su carrera normalmente viaja de planeta en planeta, el robo de razas enteras "Lifeforces, en la Tierra, descubrió que podía alimentarse de sus ciudadanos obsesión sin sentido con las celebridades siempre. A continuación, muestra su rostro a la tripulación restante, que se drenan de sus Lifeforces. Para detenerlo, Bender intenta mostrarle la imagen de su propio rostro razonamiento, que como un ser biológico, Cobb también debe ser destruido por su propia imagen. El intento fracasa, como Cobb no puede ser dañado por su propia imagen, pero en su lugar le hace admirar a sí mismo , creando un circuito de retroalimentación que hace que su ego explotar. Con ego hongos Cobb destruido, es derrotado y la fuerza vital de la tripulación se devuelve. Al celebrar, Bender toma una foto de grupo que sólo muestra un primer plano de su cara cuando se desarrollan.

Referencias culturales 

 El personaje de Langdon Cobb es una parodia del comediante Murray Langston , que llevaba una bolsa de papel sobre su cabeza en su acto como The Unknown Comic .

 El episodio hace referencia a la ciencia ficción cine de terror Están vivos y la Twilight Zone episodio, " una cámara más inusual ". El título del episodio es una referencia a la novela y la película El ladrón de Bagdad . El Monsterey Bay Aquarium es una referencia para el Acuario de Monterey Bay .

 El Monstruo Hongo del Ego es un juego en el "Monstruo de Identificación" de la ciencia ficción 1956 película Planeta prohibido .

 El episodio hace referencia a " Braveheart "(Bagheart)" El mayor espectáculo del mundo "(The Greatest bolsa en la Tierra), William Shatner , Harvey Levin (larvas Levin), Paris Hilton , Selena Gómez , y el Gobots (Selena Go-bot ).

 Leroy Langdon Cobb siervo monótonamente responde: "By Your Command", un Cylon eslogan de Battlestar Galactica .

 Cuando Langdon Cobb está llevando a cabo su monólogo, su ego hongo infla rápidamente y los comentarios del profesor: "La atención Cobb está recibiendo está inflando su ego. ¡Se está John Travoltando!", Una reputación en el cual artista, John Travolta es conocido por tener un super inflado ego.

 Dr. Zoidberg dice el Profesor Farnsworth, "Más rápido, profesor! Kill! Kill!", Una referencia a la película Faster, Pussycat! Kill! Kill!.

Véase también 

 Los robots y la cigüeña
 A brazo partido
 Decision 3012
 El Ladrón Bolsafaz
 Zapp el Idiota
 El Efecto Mariborla
 El tío de los Seis Millones de Dólares
 La monda con pan
 Libre Albedrío, tío
 Deseos de casi morir
 31st Century Fox
 Viva Marte Las Vegas
 Naturama
 La barriga de plomo
 Pavimento 2-D
 T: El terrícola
 El gran romance de Fry y Leela
 La antorcha inhumana
 Pozo de diversión del Sábado por la mañana
 Calculón 2.0
 Assie vuelve a casa
 Leela y la planta de los genes
 Juego de Tonos
 Asesinato en Planet Express
 Hedor y pestilencia
 Mientras tanto

Episodios de Futurama